Пиструены () — село в Теленештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Пиструены, включающей также сёла Хыртоп и Новые Пиструены.

География 
Село расположено на высоте 86 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пиструень проживает 798 человек (401 мужчина, 397 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Богдан Истру (1914—1993) — молдавский советский поэт и писатель.
 Шестопалов, Анатолий Николаевич (1950—2020) — советский и российский поэт.

Примечания 

Населённые пункты Теленештского района